

Chimica 
 NAG – N-acetilglucosamina, molecola di importanza biologica.

Codici 
 NAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nagpur (India)

Economia 
 NAG – sigla con cui è conosciuta la casa automobilistica tedesca NAG, ovvero Nationale Automobil-Gesellschaft, già Neue Automobil-Gesellschaft, attiva nella prima parte del XX secolo.

Matematica 
 NAG – Nesterov accelerated gradient, variante della discesa stocastica del gradiente.